Ян Каминьский (; 1 января 1922 года, Ярослав, Польша — 3 января 2016 года, Варшава, Польша) — польский политик и общественный деятель, депутат Сейма ПНР, деятель ПОРП.

Биография 
Во время Второй мировой войны с 1944 по 1945 служил в Войске Польском. В 1948 году стал членом Польской объединённой рабочей партии. Образование получил в Высшей сельскохозяйственной школе в Лодзи. Активно участвовал в кооперативном движении.

В 1948—1951 годах работал в Центре сельской кооперации «Крестьянская самопомощь». С 1951 до 1956 года был заместителем директора, а затем директором Центрального управления польского зернопроизводства. До 1957 года директор департамента в министерстве финансов. В 1957—1965 главный директор Центрального управления мельничного хозяйства, а затем Центра мельнично-зерновой промышленности.

С 1965 до 1969 вице-председатель «Крестьянской самопомощи». В 1969—1971 годах работал в управлении продовольственной промышленности и снабжения, а в 1971—1988 годах был председателем «Крестьянской самопомощи».

С января до марта 1976 года исполнял обязанности государственного секретаря (заместителя министра) в Министерстве внутренней торговли и услуг. С 27 марта 1976 до 8 октября 1980 года министр без портфеля в правительствах Петра Ярошевича, Эдварда Бабюха и Юзефа Пиньковского. С июня 1976 года председатель Главного совета кооперации.

В 1972—1985 годах депутат Сейма VI, VII и VIII каденций.

С 1975 по 1981 и с 1986 по 1990 года член Центрального Комитета ПОРП. В 1986—1989 годах член Общепольского Грюнвальдского комитета.

Скончался 3 января 2016 года. 12 января, после прощальной мессы в костёле св. Антония, похоронен в семейном склепе на кладбище Воинские Повонзки.

Награждён орденом «Знамя Труда» I класса, офицерским и кавалерским крестами ордена Polonia Restituta, золотым и серебряным Крестом Заслуг.

Ссылки 
 Jan Kamiński 
 Jan Kamiński 
 Profil na stronie Biblioteki Sejmowej

Выпускники вузов Лодзи
Члены ЦК ПОРП
Министры Польши
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Общественные деятели Польши
Депутаты Сейма Польши
Заместители министров Польши